De Candolle se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alphonse Louis Pierre Pyrame de Candolle
 Augustin Pyramus de Candolle
 Anne Casimir Pyramus de Candolle
 Richard Émile Augustin de Candolle